

Esogeologia 
 Gratteri – cratere di Marte

Geografia 
 Gratteri – comune della città metropolitana di Palermo, in Sicilia

Persone 
 Nicola Gratteri – magistrato e saggista italiano